CXF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coldfoot (Stati Uniti)